Аллере́-сюр-Сон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 50 км на південь від Діжона, 70 км на північ від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 319 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 799,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Аллере-сюр-Сон на сайті французького Національного інституту географії
 Аллере-сюр-Сон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аллере-сюр-Сон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара